Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1992 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Спартак (Владикавказ)

Динамо (Москва)

Локомотив (Москва)

ЦСКА (Москва)

Локомотив (Нижний Новгород)

Асмарал (Москва)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Уралмаш (Екатеринбург)

Текстильщик (Камышин)

Торпедо (Москва) 

* Матч 26-го тура «Торпедо» — «Динамо-Газовик» закончился со счётом 3:2. Позже, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета, тюменцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Владислава Яркина. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Ротор (Волгоград)

Океан (Находка)

Крылья Советов (Самара) 

* Матч 23-го тура «Динамо» (Ставрополь) — «Крылья Советов» закончился со счётом 2:0. Позже, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета, ставропольцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Эраста Осипяна. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Динамо (Ставрополь) 

* Матч 23-го тура «Динамо» (Ставрополь) — «Крылья Советов» закончился со счётом 2:0. Позже, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета, ставропольцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Эраста Осипяна. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Зенит (Санкт-Петербург)

Факел/Факел-Профус (Воронеж) 

* В июне команда была переименована в «Факел-Профус».

Кубань (Краснодар)

Шинник (Ярославль)

Динамо-Газовик (Тюмень) 

* Матч 26-го тура «Торпедо» — «Динамо-Газовик» закончился со счётом 3:2. Позже, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета, тюменцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Владислава Яркина. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам